Thomas Norton, jurist, politicus en dichter uit Engeland (1532 - 1584)
 Thomas Norton, Engels dichter en alchemist (1433 - 1513)
 Thomas Norton, Engels baron en politicus (? - 1877)